Tomás Behrend - um ex-tenista alemão nascido no Brasil.
Kai Behrend - um matemático alemão. 
Hermann-Heinrich Behrend - um oficial alemão que serviu durante a Segunda Guerra Mundial. 

Desambiguação